

Eventos 
 Joseph Black: descreve o calor latente

Nascimentos

Falecimentos

Prémios 
 Medalha Copley
 George Edwards

1750 na ciência